Влади́мир Ива́нович Попо́в:
 Попов, Владимир Иванович (1891—1961) — советский оператор игрового кино.
 Попов, Владимир Иванович (1907—1991) — советский геолог.
 Попов, Владимир Иванович (1925—1989) — советский и российский государственный деятель.
 Попов, Владимир Иванович (1930—1987) — советский режиссёр, художник мультипликационного кино, сценарист.
 Попов, Владимир Иванович (1931—2016) — советский партийный и государственный деятель.
 Попов, Владимир Иванович (1936—2016) — советский комбайнёр, Герой Социалистического Труда.
 Попов, Владимир Иванович (род. 1938) — полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Попов, Владимир Иванович (род. 1949) — начальник Общевойсковой академии Вооружённых сил РФ (2002—2009), генерал-полковник.
 Попов, Владимир Иванович (1958—2020) — начальник Главного штаба, первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками (2016—2018), генерал-лейтенант. Примечания